Sveta Izabela Francuska, kći Luja VIII.
 Izabela Francuska (1241.-1271.), navarska kraljica iz dinastije Capetovića, kći Luja IX., supruga Teobalda II. Navarskog
 Izabela Francuska (1292.-1358.), engleska kraljica iz dinastije Valois, supruga engleskog kralja Edvarda II.
 Izabela Francuska (1312.-1348.), iz dinastije Capetovića, kći Filipa V., supruga Guiguesa VIII., viennskog dauphina i kasnije Ivana III.
 Izabela Valois (1313.-1388.), burbonska vojvotkinja, kći Karla Valoisa
 Izabela Francuska (1348.-1372.), vertuska grofica, milanska vojvotkinja, kćer francuskog kralja Ivana II., iz dinastije Valois
 Izabela Francuska (1389.-1409.), engleska kraljica iz dinastije Valois, supruga Rikarda II.

Francuske princeze